

Osoby o imieniu Rafael 
 Archanioł Rafael (Archanioł Rafał) – anioł żydowski i chrześcijański; jego imię oznacza „Bóg uzdrawia”.
 Rafael Santi – Raffaello Santi lub Raffaello Sanzio (ur. 6 kwietnia 1483, zm. 6 kwietnia 1520) – włoski malarz i architekt.
 Rafael del Riego (ur. 9 kwietnia 1784 lub 24 listopada 1785, zm. 7 listopada 1823), hiszpański wojskowy i polityk liberalny
 Rafael I BiDawid (także Raphoul BeDaweed lub B’Dawid, ur. 1922, zm. 2003) – duchowny katolicki kościoła chaldejskiego, Chaldejski Patriarcha Babilonu w latach 1989–2003.
 Rafael ‘Rafa’ Benítez Maudes (ur. 16 kwietnia 1960) – hiszpański trener piłkarski
 Rafael Bombelli (ur. 1526, zm. 1572) – włoski matematyk
 José Rafael Moneo Vallés (ur. 9 maja 1937) – architekt hiszpański, laureat Nagrody Pritzkera w 1996
 Rafael Nadal (ur. 3 czerwca 1986) – tenisista hiszpański, zwycięzca wielkoszlemowego French Open 2005
 Rafael Kubelík (ur. 29 czerwca 1914, zm. 11 sierpnia 1996) – czeski dyrygent i kompozytor
 Rafael Márquez (ur. 13 lutego 1979) – piłkarz meksykański, reprezentant Meksyku, grający na pozycji obrońcy lub defensywnego pomocnika
 Rafael da Silva (ur. 9 lipca 1990) – brazylijski piłkarz, grający na pozycji prawego obrońcy
 Rafael Osuna (ur. 15 września 1938, zm. 6 czerwca 1969), tenisista meksykański
 Refa’el Etan (ur. 1926), wieloletni oficer izraelskich służb specjalnych
 Refa’el Etan – generał Sił Zbrojnych Izraela, były szef sztabu generalnego, polityk
 Rafael Arévalo Martínez (ur. 1884, zm. 1975) – poeta gwatemalski generacji 1910 „El Cometa”, jeden z prekursorów tzw. realizmu magicznego, twórca opowiadań i poezji lirycznej
 Rafael Merry del Val y Zulueta (ur. 10 października 1865 w Londynie, zm. 26 lutego 1930 w Watykanie), hiszpański duchowny katolicki, dyplomata watykański, sekretarz stanu, kardynał
 Rafael Waganian – szachista ormiański
 Rafael – brazylijski piłkarz
 Rafael – polski duchowny prawosławny
 Rafael –‬‭ król Makurii w Nubii w latach około 1000-1006.

Inne 
 Rafael – dom wydawniczy
 Rafael Advanced Defense Systems – izraelska firma zbrojeniowa

Zobacz też 
 Rafał
 Raphael
 Raffaello
 San Rafael
 TSS Rafaello